

Дубинка — село, Сарикольський район, Костанайська область

Дубинка — село, Казанський район, Тюменська область

Дубинка — село, Сумська область, Конотопський район
 Дубинка — село, Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Дубинка — село, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Дубинка — залізнична платформа Конотопської дирекції  Південно-Західної залізниці
 Дубинка — ботанічна пам'ятка природи, Хмельницька область
 Дубинка — раніше село, нині острів, Черкаська область, Кременчуцьке водосховище

Див. також 
 Дубина